Сен-Сольв (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Жюийак. Округ коммуны — Брив-ла-Гайярд.

Код INSEE коммуны — 19242.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к югу от Парижа, в 65 км южнее Лиможа, в 29 км к западу от Тюля.

История 
Во время Великой французской революции коммуна носила названия Эр-Салютер () и Сольв-Саламар ().

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 395 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 232 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 183 были экономически активными, 49 — неактивными (показатель активности — 78,9 %, в 1999 году было 67,3 %). Из 183 активных работали 169 человек (92 мужчины и 77 женщин), безработных было 14 (4 мужчин и 10 женщин). Среди 49 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Придорожный крест (XIII век). Памятник истории с 1927 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез